Il doppio del torneo di tennis WTA Christchurch 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Lesley Hunt e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Katja Ebbinghaus e Sylvia Hanika 6-1, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Christchurch 1978